Grabrova je naselje u Hrvatskoj u sastavu općine Mošćeničke Drage. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Južno-jugozapadno je Sveta Jelena, jugozapadno je Kalac, sjeverno su Sučići, sjeveroistočno je Sveti Petar, istočno je Mošćenička Draga, jugoistočno su Mošćenice.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji